Бовыкин — фамилия. Известные носители:

 Бовыкин, Анатолий (1943—1958) — советский школьник, исполнитель главной роли в художественном фильме «Максимка» (1953).
 Бовыкин, Валерий Иванович (1927—1998) — советский и российский историк.
 Бовыкин, Дмитрий Юрьевич (род. 1968) — российский историк.
 Бовыкин, Никифор ( ? — ум. 1690) — русский иконописец второй половины XVII века.